5-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1960 Ballon d’Or)»
13 декабря 1960 года

Золотой мяч: 
 Луис Суарес

(первый раз)

< 4-я Церемонии вручения 6-я >
Золотой мяч 1960 года (фр. 1960 Ballon d’Or) — 5-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Обладателем награды стал испанский нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Он стал вторым испанским футболистом (после Альфредо Ди Стефано в 1957 и 1959 годах) и первым футболистом «Барселоны» — обладателем данной награды. Суарес стал первым игроком, победившим в опросе, который набрал меньше первых мест, чем нижестоящие участники голосования. Он опередил Ференца Пушкаша и Уве Зеелера.

Результаты голосования были опубликованы в номере 770 France Football 13 декабря 1960 года. В состав жюри входили 19 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, СССР, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 285 баллов; максимально игрок мог получить 95 баллов. Восточный блок (СССР, Венгрия, ГДР, Румыния, Польша, Болгария, Чехословакия) не дал ни единого голоса за фаворита Ференца Пушкаша.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1960 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1960 году